Cenate Sopra – comune italiano in provincia di Bergamo
Cenate Sotto – comune italiano in provincia di Bergamo
Cenate – frazione di Nardò in provincia di Lecce